Mazorca hace referencia a varios artículos:

Botánica, agricultura, gastronomía 
 Fruto del maíz (Zea mays);
 La espiga de maíz tierno que se consume asada o cocida (elote o choclo);
 El corazón del fruto del maíz (olote o tusa);
 El fruto del maíz aún en maduración (jilote o chilote);

Lugares
 Isla Mazorca, frente a la costa del departamento de Lima, en el Perú;

Grupos
 La Mazorca, brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora, que apoyaba el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en Argentina.
 La Mazorka, apodo del grupo español de rap político Los Chikos del Maíz

Literatura
 La Mazorca (novela), obra de Eduardo Gutiérrez.

Enlaces externos